Klaas van Dijk (kunstenaar) (1913-1990) – Nederlands beeldhouwer en schilder
 Klaas van Dijk (politicus) (1925-1995) – Nederlands VVD-politicus
 Klaas van Dijk (pianist) –  Nederlands pianist en componist, muzikaal leider van Paul van Vliet